TBP peut faire référence à :

 Tableau de bord prospectif,
 
 TBP (TATA box binding protein) : voir facteurs généraux de transcription
 The Best Place, le blog de Matthias Jambon-Puillet
 Tributylphosphate, un composé organophosphoré et un solvant industriel